Brutal, prix décerné au Festival Cinémabrut ;
 , album de Dr. Sin, sorti en 1995.